MTV Europe Music Award в номінації «Найкраща співачка» — одна з оригінальних нагород, яка вручається щороку починаючи з перших щорічних церемоній MTV Europe Music Awards у 1994 році. У 2007 році премію було перейменовано на «Найкращий сольний виконавець», якою нагороджували солістів обох статей, у 2008 році номінацію «Найкраща співачка» було виключено з MTV Europe Music Award, але в 2009 році її повернули з початковою назвою. Lady Gaga стала найтитулованішою співачкою у цій номінації, тричі здобувши нагороду.

Переможці та номінанти 
Переможці вказані першими і виділені жирним.

 † позначає переможця премії .
 ‡ позначає номінанта премії  того ж року.

1990-ті

2000-ті

2010-ті

Статистика

Примітки 

MTV Europe Music Awards